Hetzmannsdorf ist der Name folgender Orte:

 Hetzmannsdorf (Rötz), Dorf in der Gemeinde Rötz, Oberpfalz, Bayern
 Hetzmannsdorf (Gemeinde Harmannsdorf), Katastralgemeinde von Harmannsdorf, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 Hetzmannsdorf (Gemeinde Wullersdorf), Katastralgemeinde von Wullersdorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich

Siehe auch:
 Hettmannsdorf